Robert Boussard est un physicien français.

Biographie 
Il est sorti diplômé de l'ESPCI en 1922 ( promotion). Il a édité des ouvrages scientifiques sur l'élasticité, la photoélasticimétrie et la résistance des matériaux en collaboration avec le physicien Henri Le Boiteux.

Publications 
 Élasticité et photoélasticimétrie, avec Henri Le Boiteux, préface de Paul Langevin, Paris, Hermann (éditions), 1940.
 Élasticité à l'usage des ingénieurs et des physiciens, traduction de l'ouvrage de Donald Stephen Dugdale et Carlos Ruiz, avec Henri Le Boiteux, Édiscience, 1972.
 Résistance des matériaux, 2 tomes, traduction de l'ouvrage de William A. Nash, avec Henri Le Boiteux, Paris, McGraw-Hill , 1974-1975.

Références 

Physicien français du XXe siècle
Élève de l'École supérieure de physique et de chimie industrielles de la ville de Paris